Села:
 Червоний Яр — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вишнівська селищна громада (в минулому — П'ятихатський район)
 Червоний Яр — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Червоний Яр — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Червоний Яр — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Червоний Яр — Запорізька область, Запорізький район
 Червоний Яр — Запорізька область, Оріхівський район
 Червоний Яр — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Червоний Яр — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Червоний Яр — Одеська область, Кілійський район
 Червоний Яр — Одеська область, Любашівський район
 Червоний Яр — Сумська область, Конотопський район
 Червоний Яр — Херсонська область, Бериславський район
 Червоний Яр — Херсонська область, Чаплинський район

 Червоний Яр — колишня назва села Гайдамацьке (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Червоний Яр — колишня назва села Калинівка (Харківська область, Балаклійський район)
Місцевість:
 Червоний Яр — місцевість у Луганську

Див. також 
 Красний Яр